

Чернишевський — селище, Алейський район, Алтайський край
 Чернишевський — селище, Татарський район, Новосибірська область

 Чернишевський Микола Гаврилович (1828-1889) — російський публіцист та письменник
 Ян Чернишевський — польський шляхтич, володів містом Миргород у 1620 році

Див. також 
 2783 Чернишевський